Колонија лос Анхелес има више значења:

 Колонија лос Анхелес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија лос Анхелес (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија лос Анхелес (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија лос Анхелес, Ес-Асијенда де Костиља (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија лос Анхелес (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија лос Анхелес (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику